Концерт для фортепиано с оркестром № 3
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Барток)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Бетховен)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Борткевич)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Прокофьев)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Рахманинов)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Сен-Санс)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (Чайковский)